Katla – największy czynny wulkan na Islandii
 Katla. – islandzki zespół metalowy